Niemcy:
 Winnen – dzielnica gminy Kirchsahr w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Winnen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Gerit Winnen – niemiecki piłkarz ręczny